Diasterope är ett släkte av kräftdjur. Diasterope ingår i familjen Cylindroleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Diasterope